Годро́ () — французская фамилия.

 Годро, Джонни (род. 1993) — американский хоккеист.
 Годро, Фредерик (род. 1993) — канадский хоккеист.